Faulbach ist der Name von Ortschaften:
 Faulbach, Gemeinde im Landkreis Miltenberg, Unterfranken, Bayern
 Faulbach (Faulbach), Hauptort der Gemeinde Faulbach im Landkreis Miltenberg, Unterfranken, Bayern
 Faulbach (Großalmerode), Weiler der Stadt Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Faulbach (Hadamar), Stadtteil von Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Faulbach (Hilgert), Ortsteil der Gemeinde Hilgert, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Faulbach ist der Name von Fließgewässern:

in Deutschland:
 Faulbach (Elbbach), linker Zufluss des Elbbachs, in Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Faulbach (Kallenbach), rechter Zufluss des Kallenbachs, bei Niedershausen (Löhnberg), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Faulbach (Kleine Bottwar), rechter Zufluss der Kleinen Bottwar (zur Bottwar) vor Großbottwar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Faulbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins, bei Mülheim (Köln), Nordrhein-Westfalen
 Faulbach (Main), rechter Zufluss des Mains, bei Faulbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Faulbach (Sauer), linker Zufluss des Grünbachs (zur Sauer), in der Südpfalz, nahe Eppenbrunn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Faulbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs in der Massenei, nahe Großröhrsdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen
in Österreich:
 Faulbach (Mariatroster Bach), rechter Zufluss des Mariatroster Bachs, in Graz-Mariatrost, Steiermark

Faulbach bezeichnet auch:
 Faulbach (Bannwald), Schutzgebiet im Schwarzwald bei St. Wilhelm (Oberried), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Faulenbach
 Faulgraben
 Fäulbach